Танна ():

Топоним 
 Танна — город в Германии.
 Танна — остров в Вануату.
 Танна — художественный фильм.

Другое 
 Таннаи (Танна) — именование иудейского законоучителя в I—II века.
 Танна (виноград)

См. также